Алатаево — село в Парабельском районе Томской области России. Входит в состав Нарымского сельского поселения. Население  чел. () .

География 
Находится в центральной части региона, в болотистой местности, у р. Копыловская Кеть, вблизи протоки Чиряевская, впадающей в Обь.
 уличная сеть
ул. Береговая, ул. Нарымская, ул. Озерная, ул. Советская
 Климат
Находится на территории, приравненной к районам Крайнего Севера.

История 
В соответствии с Законом Томской области от 15 октября 2004 года № 225-ОЗ село вошло в состав образованного муниципального образования Нарымское сельское поселение.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 90 % от общей численности населения в 110 чел..

Инфраструктура 
Речная пристань, вблизи села нефтедобыча. В 2010-х строилась ветросолнечная электростанция.

Транспорт 
Связь с населённым пунктом осуществляется по реке и по просёлочной дороге (зимник).

Примечания 

Населённые пункты Парабельского района